Tapio peut signifier:

 Tapio, l'ancienne divinité finnoise de la forêt
  Tapio, entreprise publique forestière finlandaise
  Tapio, prénom masculin finlandais
  Tapio, nom de famille finlandais
 Tapio, ancien journal de Kuopio
 Tapio, marque de boissons alcoolisées de Pernod Ricard en Finlande
 Kino Tapio, cinéma à Joensuu
 , une rivière en Hongrie